Tenisový turnaj WTA ASB Classic 2011 se konal ve dnech 3. - 8. ledna v největším novozélandském městě Aucklandu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments a byl součástí WTA Tour 2011. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Maria Šarapovová (čtvrtfinále)
  Yanina Wickmayerová (finále)
  Světlana Kuzněcovová (2. kolo)
  Julia Görgesová (semifinále)
  Anastasija Sevastovová (odstoupila)
  Kimiko Dateová (1. kolo)
  Jelena Vesninová (2. kolo, skreč)
  Sofia Arvidssonová (2. kolo)
  Carla Suárezová Navarrová (2. kolo)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráček 
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (vítězové)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (čtvrtfinále)
  Sania Mirzaová /  Renata Voráčová (semifinále)
  Līga Dekmeijereová /  Anna-Lena Grönefeldová (čtvrtfinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
ASB Classic
Tenis na Novém Zélandu v roce 2011